Tremblay ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

 Tremblay, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
 Le Tremblay, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire (heute: Ombrée d’Anjou)
 Tremblay-en-France, Gemeinde im Département Seine-Saint-Denis
 Tremblay-les-Villages, Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Le Tremblay-Omonville, Gemeinde im Département Eure
 Le Tremblay-sur-Mauldre, Gemeinde im Département Yvelines

Tremblay ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Tremblay (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Amédée Tremblay (Pierre-Joseph Amédée Tremblay; 1876–1949), kanadischer Organist und Komponist
 André-Marie Tremblay (* 1953), kanadischer Physiker
 Arthur Julien Tremblay (* 1917), kanadischer Pädagoge
 Brent Tremblay (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler
 Édith Tremblay (* 1947), kanadische Sängerin
 Eugène Tremblay (* 1936), Altbischof von Amos
 Fannie Tremblay (1885–1970), kanadische Schauspielerin und Komikerin
 François-Louis Tremblay (* 1980), kanadischer Shorttracker
 François-Joseph Le Clerc du Tremblay de Maffliers (1577–1638), französischer Mönch, Diplomat und Politiker
 Gail Tremblay (* 1945), US-amerikanische Autorin vom Indianer-Stamm der Mi'kmaq
 George Tremblay (1911–1982), US-amerikanischer Komponist
 Gérald Tremblay (* 1942), kanadischer Politiker

 J. C. Tremblay (Jean-Claude Tremblay; 1939–1994), kanadischer Eishockeyspieler
 J. R. Tremblay (1883–1959), kanadischer Schauspieler und Autor
 Jacob Tremblay (* 2006), kanadischer Schauspieler
 Jean Gaston Tremblay (1928–2011), kanadischer Sedisvakantist, siehe Apostel der unendlichen Liebe
 Johanne-Marie Tremblay (* 1950), kanadische Schauspielerin
 Kathy Tremblay (* 1982), kanadische Profi-Triathletin, Olympiateilnehmerin und Mitglied des Nationalteams
 Larry Tremblay (* 1954), kanadischer Schriftsteller und Schauspieler
 Marc-Adélard Tremblay (* 1922), kanadischer Anthropologe
 Mario Tremblay (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Michel Tremblay (* 1942), kanadischer Schriftsteller
 Pierre Olivier Tremblay (* 1970), französischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Hearst-Moosonee
 René Tremblay (1922–1968), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Yannick Tremblay (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Tremblay & Malençon, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Le Tremblay